Newcastle odkazuje nejčastěji na:
 Newcastle upon Tyne – město v Tyne and Wear v Anglii
 Newcastle (Austrálie) – město v Novém Jižním Walesu v Austrálii

Další místa označovaná jako Newcastle nebo New Castle.

Austrálie 
 Newcastle Waters – sídlo v Severním teritoriu na Stuart Highway
 Toodyay (do roku 1910 Newcastle) – sídlo v Západní Austrálii

Kanada 
 Newcastle (Alberta) – bývalá vesnice v Albertě nyní součást města Drumheller
 Newcastle (Nový Brunšvik) – část města Miramichi v Novém Brunšviku
 Newcastle (Ontario) – část obce Clarington v regionu Durham v Ontariu

Irsko 
 Newcastle (Tipperary)
 Newcastle (Wicklow)
 Newcastle (Dublin)
 Newcastle West (Limerick)

Jamajka 
 Newcastle (Jamajka)

Svatý Kryštof a Nevis 
 Newcastle (Svatý Kryštof a Nevis)

Jihoafrická republika 
 Newcastle (KwaZulu-Natal)

Spojené království

Anglie 
 Newcastle (Shropshire) (Newcastle on Clun)
 Newcastle-under-Lyme
 Newcastle upon Tyne

Severní Irsko 
 Newcastle (Severní Irsko)

Wales 
 Newcastle (Bridgend), Glamorgan
 Newcastle (Monmouthshire)
 Newcastle Emlyn, Carmarthenshire

USA 
 Newcastle (Kalifornie)
 New Castle (Colorado)
 New Castle County (Delaware)
 New Castle Hundred, Delaware
 New Castle (Delaware)
 Webster City (Iowa), dříve Newcastle
 Newcastle (Illinois)
 New Castle (Indiana)
 New Castle (Kentucky)
 Damariscotta-Newcastle (Maine)
 Newcastle (Maine)
 Newcastle (Nebraska)
 Newcastle Township (Dixon County), Nebraska
 New Castle (New Hampshire)
 New Castle (New York)
 Newcastle (Ohio)
 Newcastle Township (Coshocton County), Ohio
 Newcastle (Oklahoma)
 New Castle Northwest, Pensylvánie
 New Castle Township (Schuylkill County), Pensylvánie
 New Castle (Pensylvánie)
 South New Castle, Pensylvánie
 Newcastle (Texas)
 Newcastle (Utah)
 New Castle (Virginie)
 Newcastle (Washington)
 Newcastle (Wyoming)

V jiných jazycích 
 Akhaltsikhe – Gruzie
 Castelnuovo – španělsky
 Herceg Novi – Černá Hora
 Kota Bharu – Malajsie
 Neuburg – německy
 Neuchâtel – francouzsky
 Casnewydd-ar-Wysg – Wales
 Nové Zámky (rozcestník) – Česko
 Nové Zámky – Slovensko
 Qaleh Now – persky

Externí odkazy